Inuarfissuup Tasersua bezeichnet:
 Inuarfissuup Tasersua (See, Qaanaaq, nordöstlich), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Inuarfissuup Tasersua (See, Qaanaaq, südwestlich), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland